Aphelotoma är ett släkte av kackerlackesteklar (familjen Ampulicidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackesteklar
Aphelotoma